Anchises (griechisch ) ist der Name von:

in der griechischen Mythologie:
 Anchises, Gestalt der griechischen Mythologie
 Anchises (Vater des Echepolos), aus Sikyon, Nachfahre des Pelops

sonstige:
 (1173) Anchises, Asteroid und Jupiter-Trojaner
 Anchises (Schiff), 1911 in Dienst gestelltes Passagierschiff